Миннесота Тимбервулвз — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Северо-Западном дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Команда была основана в 1989 году. Клуб базируется в городе Миннеаполис, Миннесота.

Тренеры 

Статистика приведена на момент увольнения Райана Сондерса в сезоне 2020/21.

Примечания

Ссылки 
 
 

Миннесота
Тренеры «Миннесота Тимбервулвз»